Духцов (), бывш. Дукс () — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1207 году. Из достопримечательностей стоит отметить Духцовский замок, в котором в конце XVIII века провёл свои последние годы Джакомо Казанова. В XIX столетии замок был перестроен в классическом стиле, а в 2008 году — открыт для туристов.

География 
Расположен в предгорьях Рудных гор, примерно в 7 км к юго-западу от города Теплице, на высоте 201 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Мильтенберг, Германия
  Мульда, Германия

Достопримечательности 
 Памятник жертвам Духцовского виадука

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
Города Устецкого края